Masaryk:
 Jan Masaryk
 Tomáš Masaryk